Алексей Мороз:
 Мороз, Алексей Дмитриевич (1944—2006) — советский педиатр, гастроэнтеролог, доктор наук, лауреат Государственной премии СССР.
 Мороз, Алексей Захарович (род. 1946) — советский украинский кинорежиссëр, актëр.